"Gálvez" pode ser:
 Gálvez, município espanhol de Castela-Mancha
 Galvez Esporte Clube, clube de futebol do Acre
 Luis Gálvez Rodríguez de Arias, fundador do Estado Independente do Acre
 Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, série televisiva
 Gálvez (Argentina), localidade na província de Santa Fé
 Villa Gobernador Gálvez, localidade argentina na província de Santa Fé
 Pedro Gálvez (distrito), no Peru
 José Gálvez, no Peru

Desambiguações de topônimos